Matiz steht für:
 Daewoo Matiz, koreanischer Pkw
 Chevrolet Matiz, koreanischer Pkw
 Matiz (Musikprojekt), Remix- und Produzententeam

Matiz ist der Familienname folgender Personen:
 Mabel Matiz (* 1985), türkischer Popsänger

MA-TIZ steht für:
 Tiznit (Provinz) (ISO 3166-2:MA-Code), Provinz im Südwesten der Region Souss-Massa im Süden Marokkos

Abkürzung